Птолемей () — македонский военачальник IV века до н. э.

Биография 
В 334 году до н. э., возвратив власть в Карии своей союзнице царице Аде, дочери Гекатомна, Александр Македонский назначил Птолемея стратегом страны, оставив ему несколько тысяч наёмников.

В следующем году Птолемей вместе с Асандром, сатрапом Лидии, разбил бывшего правителя Карии Оронтобата, поддерживавшего персов и сохранявшего до этого момента контроль над несколькими городами и островами.

О дальнейшей судьбе Птолемея исторические источники не сообщают. По убеждению В. Геккеля, Птолемей не может быть отождествлен с сыном Филиппа, брата Антигона Одноглазого.

Литература 
Первичные источники
 Арриан. Анабасис Александра (I.23.6, II.5.7)

Исследования
 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — P. 235. — ISBN 9781405154697.
 Дройзен И. История эллинизма. Том I, книга II, глава I.
 

Военачальники Александра Македонского